Liga Europejska w piłce siatkowej mężczyzn 2019 (ang. 2019 CEV Volleyball European League Men) – 16. edycja turnieju siatkarskiego organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) dla 20 europejskich narodowych reprezentacji.

Po raz drugi reprezentacje podzielone zostały na dwie grupy: 12 europejskich reprezentacji, które nie brały udziału w Lidze Narodów, uczestniczyło w Złotej Lidze Europejskiej, natomiast 8 - w Srebrnej Lidze Europejskiej.

Zwycięzca i finalista Złotej Ligi Europejskiej uzyskują awans do Challenger Cup, który stanowi eliminacje do Ligi Narodów.

System rozgrywek

Złota Liga Europejska 
W Złotej Lidze Europejskiej udział wzięło 12 europejskich reprezentacji. Zostały one podzielone na trzy grupy na podstawie systemu serpentyny według następującego klucza:

gdzie: Rk1 – najwyżej sklasyfikowana reprezentacja w rankingu CEV spośród biorących udział w Złotej Lidze Europejskiej; Rk12 – najniżej sklasyfikowana reprezentacja w rankingu CEV spośród biorących udział w Złotej Lidze Europejskiej.

W każdej grupie drużyny rozegrały ze sobą po dwa spotkania. Najniżej sklasyfikowana drużyna po rozegraniu wszystkich meczów została relegowana do Srebrnej Ligi Europejskiej 2020. Awans do turnieju finałowego uzyskali zwycięzcy grup oraz gospodarz tego turnieju.

Turniej finałowy składał się z półfinałów, meczu o 3. miejsce oraz finału. Pary półfinałowe utworzone zostały w drodze losowania. Zwycięzca oraz srebrny medalista Złotej Ligi Europejskiej uzyskał awans do Challenger Cup.

Srebrna Liga Europejska 
W Srebrnej Lidze Europejskiej udział wzięło 8 europejskich reprezentacji. Zostały one podzielone na dwie grupy na podstawie systemu serpentyny według następującego klucza:

gdzie: Rk1 – najwyżej sklasyfikowana reprezentacja w rankingu CEV spośród biorących udział w Srebrnej Lidze Europejskiej; Rk8 – najniżej sklasyfikowana reprezentacja w rankingu CEV spośród biorących udział w Srebrnej Lidze Europejskiej.

W każdej grupie drużyny rozegrały ze sobą po dwa spotkania. Zwycięzcy obu grup awansowały do finału, w którym rozegrały między sobą dwumecz. Zwycięzca dwumeczu uzyskał awans do Złotej Ligi Europejskiej 2020.

Drużyny uczestniczące 
W Lidze Europejskiej 2019 udział wzięło 20 reprezentacji: 12 drużyn uczestniczyło w Złotej Lidze Europejskiej, natomiast 8 w Srebrnej Lidze Europejskiej.

Awans ze Srebrnej Ligi Europejskiej 2018 uzyskały trzy drużyny. Oprócz zwycięzcy zeszłorocznej Srebrnej Ligi Europejskiej - Chorwacji - także pozostali medaliście, tj. Białoruś oraz Łotwa. Stało się tak ze względu na fakt, iż Szwecja, dotychczasowy uczestnik Złotej Ligi Europejskiej, nie zgłosiła się do rozgrywek, natomiast Słowenia została gospodarzem Challenger Cup i nie brała udziału w Lidze Europejskiej.

Składy drużyn

Złota Liga Europejska

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

Grupa C 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

Turniej finałowy 
  Saku Suurhall, Tallinn

Drabinka

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Srebrna Liga Europejska

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

Finał 
Miejsca spotkań:
  Grecja – Melina Merkuri, Ajos Joanis Rendis (Pireus)
  Rumunia – Sala Polivalentă, Alexandria

Klasyfikacja końcowa

Nagrody pieniężne 
Łączna pula nagród w Lidze Europejskiej 2019 wyniosła 569 000 EUR, z czego w Złotej Lidze Europejskiej pula nagród stanowiła 413 000 EUR, natomiast w Srebrnej Lidze Europejskiej - 156 000 EUR.

W fazie grupowej Złotej Ligi Europejskiej za zwycięstwo drużyna otrzymywała 2000 EUR, a za porażkę - 1000 EUR, w Srebrnej Lidze Europejskiej natomiast - za zwycięstwo - 1000 EUR, a za porażkę - 500 EUR.

W turnieju finałowym Złotej Ligi Europejskiej nagrody zależały od zajętego przez daną reprezentację miejsca w klasyfikacji końcowej. Zwycięzca otrzymał 125 000 EUR, srebrny medalista - 80 000 EUR, brązowy medalista - 60 000 EUR, natomiast drużyna, która zajęła 4. miejsce - 40 000 EUR.

Zwycięzca Srebrnej Ligi Europejskiej otrzymał 50 000 EUR, natomiast drużyna, która zajęła 2. miejsce - 35 000 EUR.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Liga Europejska w piłce siatkowej mężczyzn 2019